

Pessoas

 Holland Smith, general norte-americano.
 Dave Holland, baterista britânico.
 Dave Holland, contra-baixista britânico.
 Willa Holland, atriz e modelo norte-americana.
 Dexter Holland, músico norte-americano e líder da banda The Offspring
 Agnieszka Holland, cineasta polonesa.
 Samuel Holland, engenheiro e general britânico.
 Henry Holland, arquiteto inglês.
 Toddy Holland, fotógrafo brasileiro.
 Holland Roden, atriz norte-americana
 Holland Taylor, atriz norte-americana
 Holland, cantor sul-coreano

Outros
 Holland Tunnel, túnel.
 New Holland, empresa de maquinaria agrícola.
 Dave Holland Quintet, banda norte-americana de jazz.

Desambiguação